LW se puede referir a:
LightWave, aplicación informática de gráficos en tres dimensiones.
LimeWire, antiguo cliente peer-to-peer para compartir archivos.
Luftwaffe (Wehrmacht), fuerza aérea de la Alemania nazi.
Onda larga, onda de radio correspondiente a la banda de baja frecuencia (del inglés longwave).

Siglas